Takumi Horiike (Shizuoka, 6 de setembro de 1965) é um ex-futebolista profissional japonês que atuava como defensor. Atualmente é comentarista esportivo pela Fuji TV.

Carreira 
Takumi Horiike integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia, de 1988 e 1992.

Títulos 
Seleção Japonesa
Copa da Ásia de 1992

Naturais de Shizuoka
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 1988
Futebolistas da Copa da Ásia de 1992